Tomboy (maschiaccio in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Tomboy – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
 The Tomboy – cortometraggio del 1915 diretto da William Wolbert
 The Tomboy – film del 1921 diretto da Carl Harbaugh
 The Tomboy – film del 1924 diretto da David Kirkland
 Tomboy – film del 1940 diretto da Robert F. McGowan
 Tomboy - I misteri del sesso – film del 1977 diretto da Claudio Racca
 Tomboy – film del 1984 diretto da Hans Kristian
 College in calore (Tomboy) – film del 1985 diretto da Herb Freed
 Tomboy – film del 2011 diretto da Céline Sciamma
 The Tomboy – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation

Informatica 
Tomboy – applicazione desktop per annotazioni

Musica 
Tomboy – gruppo pop norvegese attivo fra il 1983 e il 1991
Tomboy – brano musicale di Perry Como
Tomboy/Non dimenticar le mie parole – 45 giri di Claudio Villa del 1959
Tomboy – album del 2011 del musicista Panda Bear
Tomboy – nome d'arte del cantante pop danese Thomas Bickham, nato il 29 marzo 1975
Tomboy – singolo di Princess Nokia del 2017